Bupleurum armenum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Karl Theodor Kotschy. Bupleurum armenum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
armenum